A categoria + 78 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2018 ocorreu no dia 26 de setembro de 2018 na Arena Nacional de Ginástica, em Baku, no Azerbaijão, com início às 10:00 no horário local (UTC+4).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ver também 
 Campeonato Mundial de Judô
 Judô nos Jogos Olímpicos

Ligações externas 
 Site da Confederação Brasileira de Judô - CBJ
 Site da Federação Internacional de Judô - IJF (em inglês)

Campeonato Mundial de Judô de 2018